Stross ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Stross (* 1964), britischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Eugen Stross (* 1954), österreichischer Grafiker
 Josefine Stross (1901–1995), österreichisch-britische Kinderärztin
 Raymond Stross (1916–1988), britischer Filmproduzent und Kinobetreiber
 Wilhelm Stross (1907–1966), Violinist und Musiker